Aarón Fernández García – calciatore messicano
 Ana Fernández García – attrice spagnola
 Felipe Fernández García – vescovo cattolico spagnolo
 Félix Fernández García – attore e doppiatore spagnolo
 Maribel del Rocío Fernández García – attrice e modella costaricana
 Saúl Fernández García – ex calciatore spagnolo